Фи́рсово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Фирсово — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Фирсово — село в Сретенском районе Забайкальского края.
 Фирсово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Фирсово — село в Долинском городском округе Сахалинской области.
 Фирсово — село в Режевском городском округе Свердловской области.
 Фирсово — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Фирсово — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Железнодорожная станция 
 Фирсово — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Фирсово 1-е — село в Сретенском районе Забайкальского края
 Фирсовка